Anders Mossberg kan avse:

 Anders Mossberg (musiker) – en svensk musiker från Fiskebäck, Göteborg
 Anders Mossberg (friidrottare) – svensk friidrottare (huvudgren tresteg)